Lipy peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Lipy, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Lipy, un village dans la voïvodie de Poméranie
 Lipy, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix

Voir aussi
 Lippy le lion, série d'animation américaine